Gaizka (Salvador en español) es un nombre propio originario del País Vasco que hace referencia a varios artículos:

Personas
Gaizka Fernández Soldevilla, historiador;
Gaizka Garitano, entrenador de fútbol;
Gaizka Urresti, guionista, director y productor español de cine.
'''Gaizka Escribano